Il y a eu plusieurs Nicolas dans la Maison de Lorraine. Les enfants de la Maison ducale (les princes), comme ceux de toutes les familles régnantes, étaient en effet appelés « de Lorraine », mais sont souvent plus connus sous le titre du fief qui leur était accordé (de Guise, d'Mercœur, etc.).

Régent de Lorraine 
 Nicolas de Lorraine-Mercœur (1524-1577), puîné de Lorraine fut d'abord Évêque de Metz et de Verdun, puis comte de Vaudémont 1548 à 1577, seigneur puis Duc de Mercœur de 1563 à 1577 mais surtout, de 1552 à 1559, il fut régent des duchés de Lorraine et de Bar pendant la minorité de son neveu Charles III de Lorraine.

Ducs de Lorraine 
 Nicolas François de Vaudémont (1609-1670) puîné de Lorraine et à ce titre devint Cardinal de Lorraine, puis Duc de Lorraine en 1634.

Ducs et comtes de branches cadettes 
 Nicolas de Joinville (1470-1476)

Ecclésiastiques 
Précédemment cités, les puînés de Lorraine étaient destinés à la carrière ecclésiastique :
Nicolas de Mercœur, évêque de Metz de 1543 à 1548 et de Verdun de 1544 à 1547.
Nicolas François de Vaudémont cardinal de Lorraine et évêque de Toul de 1624 à 1634.

Nicolas